Бонько́вський (Бонковський) — українське і польське прізвище.

Відомі носії:
 Боньковський Олег Віталійович (нар. 2 листопада 1943) — член Національної спілки художників України (1984), заслужений художник України (2001), народний художник України (2020).
 Бонковський Денис Федорович (нар. 16 квітня 1816 — † 30 серпня 1881) — український поет, композитор, перекладач (в літературі зустрічаються також транскрипції його прізвища Боньковський та Баньковський).
 Бонковська Олександра Богданівна (* 1959) — театральна актриса, народна артистка України (2013).

Див. також 
 Баньковський Валер'ян Болеславович (у побуті Валерій Борисович; * 17 квітня 1958 — † 1 грудня 2003) — український педагог, журналіст.